Со́роцни — деревня в Дрогичинском районе Брестской области Белоруссии. Входила в состав Вавуличского сельского Совета депутатов трудящихся  Дрогичинского района Пинской (с 08.01.1954 - Брестской) области, позже - в состав Гутовского сельсовета. который уже упразднён. Входит в состав Дрогичинского сельсовета (с 17 сентября 2013 года).

Географическое положение 
Деревня располагается в 17 километрах от районного центра — города Дрогичина, находясь на восточной границе Дрогичинского района. Ближайшее шоссе Пинск—Кобрин, в деревне имеется остановка пассажирского автотранспорта.
На расстоянии 10 км (в 4 км от д. Гутово) есть железнодорожная остановка «Огдемер» - на одноколейной  железнодорожной линии для пригородных маршрутов, соединяющей Брест и Лунинец (ближайшие ж/д станции Дрогичин и Снитово);

Население 
В д.Сороцни до войны было 83 дома и проживало 317 человек.

 2010 год — 107 человек
 2019 год — 54 человека

Достопримечательности 
 В деревне Сороцни имеется памятник жителям, погибшим во время Великой Отечественной войны. Деревня Сороцни - это одна из деревень, которые больше других пострадали на территории Дрогичинского района во время Второй мировой войны.
 В 2-х км на Запад имеется в д.Вавуличи церковь, которая работала всегда (во времена всех войн)
 Вавуличская церковь Рождества Богородицы (Царква Нараджэння Божай Маці) — памятник архитектуры деревянного зодчества (1737 г.), наиболее древний на территории Дрогичинского района.

Примечания

Ссылки 
 
 http://forum.globustut.by/viewtopic.php?p=4190&sid=e75a8ccadfdad24a16e55fca6971842a#4190   В. А. Жучкевич. Краткий топонимический словарь Белоруссии.
Минск. Издательство БГУ. 1974.

Населённые пункты Дрогичинского района